
Molekulska formula -{C20H30O2}- se može odnositi na:
 Abietinska kiselina
 Boseopentaenoinska kiselina
 Eikozapentaenoinska kiselina
 Izopimarinska kiselina
 Levopimarinska kiselina
 Metenolon
 Miboleron
 Metiltestosteron
 Noretandrolon
 Pimarinska kiselina
 Stenbolon